Le tournoi de tennis de Prague est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier IVb, se dispute à Prostějov du 8 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alexandra Fusai et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Prague
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1999
Prague
Sport en Tchéquie en 1999
Tennis en février 1999